Laila Peak ist der Name folgender Berge in Pakistan:
* Laila Peak (Masherbrum-Berge), oberhalb des Hushe-Tals in den Masherbrum-Bergen im Karakorum
 Laila Peak (Rakaposhi-Haramosh-Berge), zwischen Haramosh und Malubiting in den Rakaposhi-Haramosh-Bergen im Karakorum
 Laila Peak (Rupal-Tal), südlicher Nachbar des Nanga Parbat im Himalaya